Leopoldsdorf im Marchfelde – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf. Liczy 2 610 mieszkańców (1 stycznia 2014).

Zobacz też 
 Leopoldsdorf

Przypisy 

Gminy w powiecie Gänserndorf